La première saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros, émission française de jeu télévisé, est diffusée du  au  sur TF1. Elle est présentée par Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Il n'y a pas eu de vainqueur cette saison mais Valentin Dubois est le candidat qui s'est rapproché le plus de la victoire avec sa chute à l'Ultime Envol.

Présentation de l'émission 
Le décor de l'émission est un parcours d'obstacles, situé au-dessus de piscines. Le but est de franchir tous les obstacles sans tomber dans l'eau, afin d'enclencher un buzzer situé au bout du parcours, et si possible en un minimum de temps. Contrairement à un jeu du même type comme Wipeout, toute erreur est éliminatoire, et il est impossible de recommencer un obstacle.

 Tout d'abord au début des émissions 1, 2 et 3 se trouve le parcours de qualification avec 6 obstacles qui change à chaque émission. Un par un, les 50 candidats ont pour but de le franchir et d'aller buzzer au bout du parcours. Seuls les 15 meilleurs sont sélectionnés pour la demi-finale.
 La demi-finale, où les 45 meilleurs toutes qualifications confondues s'affrontent sur un nouveau parcours avec les mêmes obstacles à chaque fois, à savoir les Cinq Paliers, la Soucoupe Volante, la Poutre Infernale, la Grande Roue, les Cadres à Bascules, le Mur, les Lianes de Fer, le Boulier et pour finir la Cheminée de l'Extrême avec le buzzer situé en haut de cette cheminée, à 7 mètres de haut.
 La finale, avec 2 parcours dotés d'épreuves encore plus dures avec sur le premier parcours, les Cinq Paliers, le Vol Plané, le Pont à Hélices, le Grand Saut, la Piste Cyclable, le Mur, le Chemin de Fer, l'Homme-Araignée et enfin l'Ascenseur de l'Extrême et sur le second parcours, la Jungle, les Poignes de Fer, l'Échelle d'Hercule, les Ponts Flottants, les Parois de Plomb, les Planches Suspendues, le Mur des Titans, l'Ultime Envol et pour finir, la Tour des Héros.

Pour se qualifier pour la phase suivante, il faut terminer le parcours en un minimum de temps. Au cas où trop peu de candidats ont pu atteindre le buzzer, les candidats sont repêchés par rapport au dernier obstacle franchi, puis au temps. Cependant, pour accéder à la Tour des Héros, il faut impérativement terminer le parcours final, ce qui fait qu'il peut n'y avoir aucun vainqueur sur une saison si personne ne termine ce parcours.

Émissions

Qualifications  : vendredi 8 juillet 2016 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualification  : vendredi 22 juillet 2016 

À la suite de l'attentat survenu à Nice le 14 juillet, la deuxième émission censée être diffusée le  a été repoussée à la semaine suivante, soit au .

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualification  : vendredi 29 juillet 2016 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Demi-finale : vendredi 5 août 2016 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Finale : vendredi 12 août 2016 

La diffusion de l'épreuve finale est repoussée d'une semaine à la suite de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice et se retrouve aux mêmes horaires que les Jeux olympiques d'été, ce qui lui offre sa plus mauvaise audience.

Premier parcours 

 Légende
 Candidat ayant terminé le premier parcours et se qualifiant pour le parcours final.

Parcours final 

 Légende
 Candidat vainqueur de la compétition.

Audiences 

</center>

Légende
 Plus hauts chiffres d'audiences.
 Plus bas chiffres d'audiences.

Notes

Références 

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision produite en France
2016 à la télévision en France
Saison de Ninja Warrior